Hologram – EP di Eiko Shimamiya del 2001
 Hologram – singolo del gruppo Nico Touches the Walls del 2009